

Geografia 
 Francia
 Beaurains-lès-Noyon – comune nella regione dell'Alta Francia
 Cantone di Noyon – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Compiègne
 Noyon – comune nella regione dell'Alta Francia
 Pontoise-lès-Noyon – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Eligio di Noyon – orafo e alto funzionario della corte dei re merovingi, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Medardo di Noyon – vescovo franco, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Mommolino di Noyon – abate e vescovo franco, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Altro 
 Trattato di Noyon – trattato del 1516 tra Carlo I di Spagna e Francesco I di Francia